Aarhus Fremad ist ein dänischer Fußballverein in Aarhus, der zurzeit in der dritten Liga Dänemarks spielt. Er spielt im Riisvangen-Stadion in Aarhus (Jütland), das eine Kapazität von 4.500 Zuschauern hat.

Jüngste Geschichte 

In der 3. Runde des dänischen Pokals 2022/23 warf der Drittligist Aarhus Fremad den Superligisten Brøndby IF mit 4:0 aus dem laufenden Wettbewerb. Im Achtelfinale setzte sich der Klub mit 3:1 gegen den Zweitligisten Fremad Amager durch und stieß ins Viertelfinale vor.

Erfolge 
 2 Saisons in der Superliga
 9 Saisons in der 1. Division
 6 Saisons in der 2. Division
 1 Saisons in der Dänemark Series

Weblinks 
 Offizielle Website

Dänischer Fußballverein
Sportverein (Aarhus Kommune)
Gegründet 1887